51-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 28 февраля по 1 марта 2020 года на катке «Викингскипет» в Хамаре, Норвегия. Впервые чемпионат проводился одновременно с чемпионатом мира в классическом многоборье.

Расписание
Время местное (UTC+2).

Результаты

Мужчины

500 м

1000 м

500 м

1000 м 

 I - внутренняя дорожка, О - внешняя дорожка

Итоговое положение

Женщины

500 м

1000 м

500 м

1000 м

Итоговое положение 

 I - внутренняя дорожка, О - внешняя дорожка

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ .

2020 год в конькобежном спорте
2020